Колонија Лома Бонита има више значења:

 Колонија Лома Бонита (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Лома Бонита (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику